Портидж () — англоязычный топоним:

 Портидж — населенный пункт в штате Миннесота, США
 Портидж-ла-Прери — город в канадской провинции Манитоба
 Мост Портидж — мост через реку Оттава, Канада